La dénomination de période orientalisante est appliquée à plusieurs phases de l'histoire de l'Antiquité durant lesquelles une influence proche-orientale est perceptible dans l'art et plus largement la culture de civilisations des bords de la Méditerranée :
 Époque orientalisante (Grèce) ;
 Période orientalisante étrusque.